Cachrys callosperma är en flockblommig växtart som beskrevs av Pall.. Cachrys callosperma ingår i släktet Cachrys och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
callosperma